Eliasz bar Makli, zm. 1132, patriarcha Wschodu
 Eliasz II (hrabia Maine), 1115–1151
 Eliasz II (hospodar mołdawski), 1531–1562
 Eliasz II (patriarcha Gruzji), ur. 1933

Zobacz też